Ordföljd kan syfta på:

 Grundordföljd – ordning för fraser i en prototypisk huvudsats, ordning satsdelarna subjekt, predikat och objekt
 Bisatsordföljd – i svenska språket

Se även
 Satsschema
 Ordföljdstypologi
 Fras (grammatik)
 Bisats